JPI est un sigle qui peut signifier :